XVIII. letní olympijské hry se konaly v japonském hlavním městě, Tokiu. To bylo vybráno v roce 1958 z kandidátských měst, ke kterým patřily ještě Detroit, Buenos Aires a Vídeň. Tokio mělo pořádat již olympijské hry v roce 1940, ale poté, co Japonsko napadlo Čínu, bylo pořadatelství přiřknuto finským Helsinkám.

Kalendář soutěží

Počet medailí podle údajů mezinárodního olympijského výboru

Československo na LOH 1964

Odkazy

Externí odkazy 
 
 www.olympic.org

 Oficiální výsledky LOH 1964 na Olympedia 

 
Letní olympijské hry
Multisportovní události v roce 1964
Olympijské hry v Japonsku
Sportovní události v Tokiu
Sport v Japonsku v roce 1964